Суперкубок Кандиду де Оливейра 1996 года () — 18-й розыгрыш Суперкубка Португалии, в котором встречались чемпион страны сезона 1995/96 «Порту» и обладатель Кубка Португалии 1995/96 «Бенфика». Первый матч состоялся 18 августа 1996 года в Порту, на стадионе Даш Анташ, а ответный — 18 сентября того же года в Лиссабоне, на Эштадиу да Луш.

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Португалии 1996 на сайте zerozero.pt

1996
Матчи ФК «Спортинг» Лиссабон
Матчи ФК «Порту»
Португалия
Спорт в Португалии в 1996 году
Август 1996 года
События 18 августа
Спортивные соревнования в Порту
Сентябрь 1996 года
События 18 сентября
Спортивные соревнования в Лиссабоне